Дов () — ивритское мужское имя, обозначающее «медведь».

 Дов-Бер — имя, распространённое среди евреев-ашкенази.
 Александр Дов — израильский бард.
 Сде-Дов — аэропорт в Тель-Авиве.

Еврейские имена